Рогожел () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Феркешешть.
 Рогожел () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Секуєу.